On appelle parfois maison de Vermandois les Herbertiens, car ils furent comtes de Vermandois de 896 à 1080.
Il existe une maison capétienne de Vermandois, dont certains membres furent comtes de Vermandois de 1080 à 1167.